«Миссис мира» — ежегодный конкурс красоты для замужних женщин. Организованный как тематическое театрализованное представление, этот международный смотр красоты также уделяет особое внимание женскому мнению относительно вопросов семьи и брака. Первый конкурс состоялся в 1984 году в Австралии. Действующая «Миссис мира» — Дженнифер Ли из Вьетнама.

Победительницы конкурса 
 Не проводилось в 1990—1995, 1997—1999, 2004, 2010, 2012 годах.

См. также 
 Мисс Земля
 Мисс Интернешнл
 Мисс Вселенная
 Мисс Мира

Ссылки 
 Официальный сайт конкурса
 Официальный сайт конкурса на русском языке
 Официальный сайт Софии Аржаковской — Миссис мира 2006
 История конкурса и победительницы конкурса на русском языке

Конкурсы красоты